Il singolare del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Patience che ha battuto in finale Sergio Roitman 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Olivier Patience (Campione)
 Sergio Roitman (finale)
 Thierry Ascione (quarti di finale)
 Gorka Fraile (semifinali)

 Mariano Zabaleta (quarti di finale)
 Simone Bolelli (quarti di finale)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Frederico Gil (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2006